Celebration (Kool & The Gang), een single van de Amerikaanse funk/disco-band Kool & The Gang.
Celebration (Madonna), een single van de Amerikaanse zangeres Madonna. 
Celebration (album), een verzamelalbum van de Amerikaanse zangeres Madonna.
Celebration (Florida), een dorp in de Verenigde Staten.
Celebration (band), een popgroep uit Baltimore

Zie ook 
 doorverwijspagina Celebrate